Heinrich von Österreich steht für folgende Personen:
 Heinrich I. (Österreich), der Starke († 1018), Markgraf von Österreich
 Heinrich II. (Österreich) (1107–1177), Pfalzgraf bei Rhein, Markgraf von Österreich, Herzog von Bayern und Herzog von Österreich
 Heinrich der Grausame von Österreich (1208–1227/28), Herzog von Österreich
 Heinrich der Sanftmütige (1299–1327), Herzog von Österreich
 Heinrich von Österreich (1828–1891), Erzherzog von Österreich, kaiserlich-österreichischer Feldmarschallleutnant
 Heinrich Ferdinand von Österreich-Toskana (1878–1969), Erzherzog von Österreich, Offizier, Maler und Fotograf